Highland (tierras altas o altiplano en inglés) puede referirse a:

Geografía

Estados Unidos 
 Highland, ciudad en el condado de Sharp, Arkansas.
 Highland, ciudad en el condado de San Bernardino, California.
 Highland Acres, lugar designado por el censo en el condado de Kent, Delaware.
 Highland Beach, pueblo en el condado de Palm Beach, Florida.
 Highland City, lugar designado por el censo en el condado de Polk, Florida.
 Highland, ciudad en el condado de Madison, Illinois.
 Highland, pueblo en el condado de Lake, Indiana.
 Highland, lugar designado por el censo en el condado de Vanderburgh, Indiana.
 Highland, ciudad en el condado de Doniphan, Kansas.
 Highland Heights, ciudad en el condado de Campbell, Kentucky.
 Highland Plantation, plantación en el condado de Somerset, Maine.
 Highland, lugar designado por el censo en el condado de Howard, Maryland.
 Highland Beach, pueblo en el condado de Anne Arundel, Maryland.
 Highland, pueblo en el condado de Sullivan, Nueva York.
 Highland, lugar designado por el censo en el condado de Ulster, Nueva York.
 Highland Falls, villa en el condado de Orange, Nueva York.
 Highland Mills, lugar designado por el censo en el condado de Orange, Nueva York.
 Highland, villa en el condado de Highland, Ohio.
 Highland Heights, ciudad en el condado de Cuyahoga, Ohio.
 Highland Hills, villa en el condado de Cuyahoga, Ohio.
 Highland Holiday, lugar designado por el censo en el condado de Highland, Ohio.
 Highland Haven, ciudad en el condado de Burnet, Texas.
 Highland Village, ciudad en el condado de Denton, Texas.
 Highland, ciudad en el condado de Utah, Utah.
 Highland Springs, lugar designado por el censo en el condado de Henrico, Virginia.
 Highland, lugar designado por el censo en el condado de Benton, Washington.
 Highland, villa en el condado de Iowa, Wisconsin.
 Highland, pueblo en el condado de Iowa, Wisconsin.
 Highland, pueblo en el condado de Douglas, Wisconsin.

Reino Unido 
 Highland, concejo de Escocia.

Música 
 Highland Glory, grupo de música de Noruega.